El Lucero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Lucero, Tamaulipas, Aldama, 
 El Lucero, Zacatecas, Noria de Ángeles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar